– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Anzu można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 杏子, „morela” (występuje też inna wymowa tego imienia: Kyōko)
 杏, „morela”

Znane osoby 
 Anzu Nagai (杏), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 Anzu Mazaki (杏子), główna bohaterka mangi i anime Yu-Gi-Oh!
 Anzu Mochizuki (あんず), główna bohaterka gry visual novel Kaitō Apricot
 Anzu Yukimura (杏), bohaterka serii Da Capo II
 Anzu Hoshino (杏子), główna bohaterka mangi i anime Romantic Killer

Żeńskie imiona japońskie